2X est un code qui peut signifier :

 Gépébus Oréos 2X, un minibus du constructeur français PVI ;
 Volocopter X2, un drone du constructeur allemand Volocopter ;

Voir aussi